World Record – седьмой студийный альбом британской рок-группы Van der Graaf Generator, выпущенный в октябре 1976 года. В переиздание 2005 года включены бонусные треки.

Об альбоме 
World Record – последняя запись коллектива в классическом составе до воссоединения в 2005 году: Хью Бэнтон и Дэвид Джексон покинули группу в 1976-м, оставшиеся участники Van der Graaf Generator Питер Хэммилл и Гай Эванс через год выпустили лонгплей The Quiet Zone/The Pleasure Dome (совместно с Ником Поттером и Грэмом Смитом).

Список композиций 
Все песни написаны Питером Хэммиллом, за исключением указанных.

Первая сторона 
 When She Comes – 8:02  
 A Place to Survive – 10:05
 Masks – 7:01

Вторая сторона 
 Meurglys III, the Songwriter's Guild – 20:50
 Wondering (Хью Бэнтон, Хэммилл) – 7:23

Бонусные треки (переиздание 2005 года) 
 When She Comes – 8:13
 Masks – 7:23
Треки записаны для программы "The John Peel Show" на радио BBC Radio One 11 ноября 1976 года.

Участники записи 
 Питер Хэммилл – вокал, гитара, фортепиано
 Дэвид Джексон – саксофон, флейта
 Хью Бэнтон – орган
 Гай Эванс – ударные, перкуссия, тарелки

Альбомы 1976 года
Альбомы прогрессивного рока